Te Haumi bezeichnet:

 Te Haumi (Neuseeland), eine Siedlung in Neuseeland
 Te Haumi River, einen Fluss in Neuseeland